Karel Bourbonský-Obojí Sicílie ( Carlo Maria Bernardo Gennaro di Borbone-Due Sicilie, * 24. února 1963, Saint-Raphaël, Francie) je italský šlechtic a jeden ze dvou pretendentů trůnu Království obojí Sicílie. Na tento titul si činí nárok také Petr Bourbonský-Obojí Sicílie.

Život 
Karel Bourbonský-Obojí Sicílie se narodil ve francouzském městečku Saint-Raphaël jako třetí potomek a jediný syn Ferdinanda a jeho manželky, hraběnky Chantal de Chevron-Villette.

Při křtu dostal jméno Charles Marie Bernarde Gennaro a titul vévody z Noto až do roku 1973, kdy zemřel jeho děd Rainer Bourbonský-obojí Sicílie, a následně titul vévoda z Kalábrie do roku 2008, kdy zemřel jeho otec a Karel zdědil jeho titul vévody z Castra.

Žije se svou rodinou střídavě v Paříži, Římě a Monte Carlu.

Vyznamenání 
  velkokříž Řádu zásluh o Italskou republiku – Itálie, 29. července 1996
  velkokříž Řádu svatého Mauricia a svatého Lazara – Bourbon-Obojí Sicílie, 31. října 1998
  velkokříž Řádu Vasco Núñeze de Balboa – Panama, 15. března 2004
  velkokříž se stříbrnou hvězdou Národního řádu Juana Mory Fernándeze – Kostarika, 22. března 2004
  Řád za občanské zásluhy I. třídy – Sýrie, 23. března 2004
  Řád sjednocení I. třídy s řetězem – Jemen, 25. března 2004
  velkokříž se stříbrnou hvězdou Řádu knížete Danila I. – dynastie Petrovićů-Njegošů, 20. ledna 2006
  velkokříž Řádu svaté Agáty – San Marino, 16. července 2010
  velkokříž Královského domácího řádu Tongy – Tonga, 27. února 2012
  velkokříž Řádu San Carlos – Kolumbie, 7. července 2013
  rytíř I. třídy Řádu Skanderbega – Albánie, 2. prosince 2013
  velkokříž Maltézského záslužného řádu – Suverénní řád Maltézských rytířů, 5. prosince 2013
  velkokříž Řádu neposkvrněného početí Panny Marie z Vila Viçosa – Braganzové, 6. února 2014
  Řád zvěstování – Bourbon-Obojí Sicílie, 18. června 2014
  Čestná cena Dominiky – Dominika, 5. listopadu 2014
  velkodůstojník Řádu Grimaldiů – Monako, 17. listopadu 2014

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Karel
Karel
Karel
Maltézský řád
Nositelé Národního řádu Juana Mory Fernándeze
Nositelé Řádu svaté Agáty
Nositelé Řádu Skanderbega
Nositelé Řádu za zásluhy (Libanon)
Nositelé Řádu San Carlos
Rytíři velkokříže Řádu zásluh o Italskou republiku
Rytíři velkokříže Řádu sv. Mauricia a sv. Lazara
Nositelé Řádu Vasco Núñeze de Balboa
Nositelé Řádu neposkvrněného početí Panny Marie z Vila Viçosa
Nositelé Řádu zvěstování
Nositelé Řádu Grimaldiů
Nositelé Řádu za občanské zásluhy (Sýrie)
Nositelé Řádu knížete Danila I.
Narození v roce 1963
Narození 24. února
Narození v departementu Var
Žijící lidé
Muži